Atomic, een nummer van Blondie
Atomic, een nummer van Party Animals
Atomic GmbH, een Oostenrijks skifabrikant
Atomic (band), een Noorse jazzband